Scotland Yard è una forza di polizia britannica.  Scotland Yard può riferirsi anche a:

Cinema
Scotland Yard – film statunitense del 1930 diretto da William K. Howard
Scotland Yard – film statunitense del 1941 diretto da Norman Foster

Televisione
Scotland Yard, serie televisiva britannica in 13 episodi trasmessi nel 1960.

Altro
Scotland Yard, gioco da tavolo.